Ag — срібло.
 .ag — національний домен Антигуа і Барбуди.

Див. також 
 AG — акронім латинкою.